Jméno a příjmení František Havlíček má více nositelů:

 František Havlíček (1817–1871), český politik
 František Havlíček (fotbalista) (1919–1982), český fotbalista
 František Havlíček (katolický kněz) (1832–1877), český katolický kněz
 František Havlíček (1823–1911), bratr Karla Havlíčka Borovského.